Премия «Энни» за лучший сценарий в полнометражном фильме () (или Премия «Энни» за лучший сценарий в анимационном полнометражном фильме ()) — это премия Энни, которая присуждается ежегодно, за исключением 1997 года, лучшему анимационному полнометражному фильму и представлена в 1996 году. Она присуждается сценаристам за анимационные полнометражные фильмы.

Награды за лучший сценарий были вручены в 1994 и 1995 годах, но также были награждены анимационные сериалы. Ранее эта награда называлась «Лучшее индивидуальное достижение: Сценарий» () в 1996 году и «Лучшее индивидуальное достижение за сценарий в анимационном полнометражном фильме» () с 1998 по 2002 год.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Множественные победители и номинанты 
Следующие номинанты заработали как минимум одну победу в нескольких номинациях:

 Эндрю Стэнтон (3/5)
 Брэд Бёрд (3/4)
 Пит Доктер (3/4)
 Хаяо Миядзаки (2/4)
  (2/3)
 Фил Лорд (2/3)
 Крис Сандерс (2/3)
 Рита Сяо (2/2)
 Дин Деблуа (1/4)
  (1/3)
 Дженнифер Ли (1/3)
 Эш Брэннон (1/2)
 Джон Лассетер (1/2)
 Кристофер Миллер (1/2)
  (1/2)
 Джо Стиллман (1/2)

Примечания 

Сценарий
Премии за сценарий